Günthner ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Günthner (1936–2016), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Elke Günthner (* 1964), deutsche Fußballschiedsrichterin
 Martin Günthner (* 1976), deutscher Politiker (SPD) 
 Sebastian Günthner (1773–1820), deutscher Historiker und Jurist
 Susanne Günthner (* 1957), deutsche Germanistin
 Sylvia Günthner (* 1988), deutsche Filmproduzentin
 Willibald A. Günthner (* 1952), deutscher Ingenieurwissenschaftler

Siehe auch:
 Güntner